Clayton Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clayton Lake (Colorado)
 Clayton Lake (Georgia)
 Clayton Lake (Louisiana)
 Clayton Lake (Maine)
 Clayton Lake (Minnesota)
 Clayton Lake (Montana)
 Clayton Lake (New Mexico)
 Clayton Lake (Texas)